Села:
 Харитонівка — Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Харитонівка — Житомирська область, Житомирський район
 Харитонівка — Хмельницька область, Дунаєвецький район
 Харитонівка — Чернігівська область, Срібнянський район